Messier 91, prečkasta spiralna galaksija u zviježđu Berenikina kosa
 Zastava M91, snajper koji proizvodi Zastava Oružje, Kragujevac, Srbija
 M-91 (autoput u Michiganu, SAD)

nl:M91